Osoby:
 Alois Hautt – szwajcarski polityk
 Christian Ludwig Hautt – niemiecki budowniczy

Zobacz też:
 Haut
 Hauth